Тревор Льюис (, 8 января 1987, Солт-Лейк-Сити, Юта, США) — профессиональный американский хоккеист, нападающий клуба НХЛ «Калгари Флэймз». Обладатель Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелес Кингз» (2012, 2014), бронзовый призер чемпионата мира 2015 в составе сборной США.

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 

Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные центральные нападающие
Игроки «Манчестер Монаркс»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Обладатели Кубка Стэнли
Игроки «Юта Гриззлис» (с 2005)
Игроки «Виннипег Джетс» (с 2011)
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Лос-Анджелес Кингз»